Farce Fatale is een wisselende muzikale bezetting rond frontman Stefan Soontjens die al sinds 2003 een combinatie van Countryrock, folkrock, americana en bluegrass speelt met een Ierse tint, humor en zelfrelativering. De nummerkeuze is sterk beïnvloed door artiesten zoals The Eagles, Mumford & Sons, Tom Petty en Johnny Cash.

Hoewel hun repertoire vooral bestaat uit engelstalige covers maakten ze ook de regionale culthits 'Dwergkonijn' en 'Een tas koffie'. 

De band zag in 2003 het levenslicht in het 'Klooster van Heultje'.